«С кем поведёшься...» — советский мультипликационный фильм о вреде алкоголя, снятый по заказу Красного креста.

Сюжет 
Каменщик Вася не пьет спиртное. Даже после работы он отказывается от приглашения выпить. Он идет в книжный магазин, затем на учебу в техникум. И в день рождения Вася отказывается пить, хотя друзья его уговаривают. Только когда Вася заболел, его уговорили выпить... И вот уже Вася пьет с друзьями в ресторане, затем на улице пристает к женщине, разбивает витрину магазина. Пьяный Вася кладет кирпичи, но стена обваливается. Забинтованного Васю увозит санитарная машина.

Создатели

Музыка 
Кроме музыки Михаила Мееровича, в фильме использована музыкальная композиция, звучащая во время снов — не указанная в титрах мелодия «House of Horrors» Мерва Гриффина (1962), исполненная оркестром «Charles Grean Orchestra» и представляющая собой обработку в ритме твиста мелодий из «Пляски смерти» Сен-Санса и траурного марша Шопена. Также приятели героя ставят в телерадиолу пластинку с песней «Куплеты Сако» из оперетты «Кето и Котэ» в исполнении Владимира Канделаки.

Примечания

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1967 года
Сатирические мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Документальные и научно-популярные фильмы о пьянстве